Austria:
 Sankt Radegund – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Sankt Radegund bei Graz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Zobacz też:
 Radegunda
 St. Radegund